

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 4 podstawowe
 Rakowiec – część miasta Malbork
 Rakowiec – część miasta Warszawa
 Rakowiec – część miasta Wrocław
 Rakowiec – część wsi Łukowa w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Rakowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna
 Rakowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce
 Rakowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn
 Rakowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Rakowiec – część wsi Zamarski w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach
 Rakowiec – część wsi Rudyszwałd w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice
 Rakowiec – część wsi Nadzież w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków

 Rakowiec – dawna nazwa wsi Rakówiec w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Dobre

Miejscowości na Ukrainie 
 Rakowiec – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie bohorodczańskim
 Rakowiec – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie horodeńskim
 Rakowiec – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Rakowiec – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim
 Rakowiec – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim
 Rakowiec – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Rakowiec – wieś w rejonie zbaraskim obwodu tarnopolskiego

 Rakowiec Czosnowski – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim

Zobacz też 
 Rakowice
 Rakowice Małe
 Rakowice Wielkie